Miejscowości w Polsce:
 Redecz Kalny
 Redecz Krukowy
 Redecz Wielki-Parcele
 Redecz Wielki-Wieś